Кенневик () — город в юго-восточной части штата Вашингтон, США. Расположен на территории округа Бентон.

География 
Является частью городской агломерации Три-Ситис. Находится на правом берегу реки Колумбия, к югу от места впадения в неё реки Якима, напротив города Паско. Территория города составляет 73,45 км²; из них площадь суши — 69,75 км² и площадь открытых водных пространств — 3,70 км².

Климат — засушливый. Зимы — сравнительно холодные; лето — жаркое и сухое. Город получает менее 200 мм осадков в год. Самые влажные месяцы — ноябрь, декабрь и январь; самые засушливые — июль и август.

Население 
По данным переписи 2010 года население города составляет 73 917 человек; по оценкам на 1 апреля 2012 года оно насчитывает 75 160 человек.

По данным на 2010 год расовый состав города был представлен белыми американцами (78,5 %); азиатами (2,4 %); афроамериканцами (1,7 %); коренными американцами (0,8 %); населением островов Тихого океана (0,2 %); представителями других рас — 12,1 % и представителями двух и более рас — 4,3 %. Доля латиноамериканцев любой расы составляет 24,2 %.

Средний возраст населения — 32,6 лет. Доля лиц младше 18 лет составляет 28,2 %; доля лиц старше 65 лет — 10,9 %. 49,9 % населения города представляют мужчины и 50,1 % — женщины.

Источники:

Транспорт 
Ближайший аэропорт — Три-Ситис, расположен в 3 км к северо-западу от соседнего города Паско.

Города-побратимы 
  Таоюань, Тайвань

См. также 
 Кенневикский человек

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Кенневик

Города штата Вашингтон
Населённые пункты округа Бентон (Вашингтон)